Вячеслав Шу́мский:
 Шумский, Вячеслав Дмитриевич (род. 1950) — советский и российский дипломат.
 Шумский, Вячеслав Михайлович (1921—2011) — советский кинооператор.